Quaternary — міні-альбом американської групи Mötley Crüe.

Композиції 
 Planet Boom – 3:49 
 Bittersuite – 3:17 
 Father – 3:58 
 Friends – 2:28 
 Babykills – 5:23

Джерела 
 Quaternary  allmusic
 Quaternary last.fm

Альбоми Mötley Crüe